Даусуз — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии России. Административный центр муниципального образования Даусузское сельское поселение.

География 
Расположено в горной части республики, у реке Большой Зеленчук и образованном на ней водохранилище.

Уличная сеть состоит из 22 географических объектов.

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра (Зеленчукская) 7 км

республиканского центра (Черкесск) 62 км.

Население

Инфраструктура 
МКОУ «СОШ С.Даусуз»

Администрация сельского поселения.

Почтовое отделение 369150 (ул.	Хатуева, 103)

Транспорт 
Автодорога А-156.

Примечания 

Населённые пункты Зеленчукского района